Кроти — ссавці ряду комахоїдних

Села:
 Кроти — Полтавська область, Пирятинський район
 Кроти — Чернігівська область, Прилуцький район